Aurora University peut désigner :

 L'université d'Aurora aux États-Unis
 L'université l'Aurore en Chine